L'Alfiere, romanzo del 1942 di Carlo Alianello
L'Alfiere, sceneggiato televisivo del 1956 diretto da Anton Giulio Majano